Elshorbagy ist der Familienname folgender Personen:

 Marwan Elshorbagy (* 1993), ägyptischer Squashspieler
 Mohamed Elshorbagy (* 1991), ägyptischer Squashspieler